

Astronomia 
 2611 Boyce – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Boyce – città della Parrocchia di Rapides, Louisiana
 Boyce – città della Contea di Clarke, Virginia

Persone 
 Brandon Boyce (1970) – attore e sceneggiatore statunitense
 Cameron Boyce (1999-2019) – attore e ballerino statunitense
 Donnie Boyce (1973) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Emmerson Boyce (1979) – ex calciatore barbadiano
 Frank Cottrell Boyce (1959) – sceneggiatore e scrittore britannico
 George Price Boyce (1826-1897) – pittore britannico
 Hector Boyce (1465-1536) – storico scozzese
 Joanna Mary Boyce (1831-1861) – pittrice britannica
 Josh Boyce (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Liam Boyce (1991) – calciatore nordirlandese
 Michael Boyce (1943-2022) – ammiraglio britannico
 Philip Boyce (1940) – vescovo cattolico irlandese
 Walter Boyce (1946) – ex pilota di rally canadese
 William Boyce (1711-1779) – compositore e organista inglese